Nicolas Perrenot de Granvelle (1486-1550), chancelier de Charles Quint ;
 Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586), son fils, cardinal, conseiller de Charles Quint puis de Philippe II ;
 Nicolas s'est fait bâtir à Besançon le palais Granvelle, de style Renaissance ;
 Le palais Granvelle de Bruxelles date de la même époque ;
 Grandvelle-et-le-Perrenot est une commune de Haute-Saône.